Le stade Édouard-Layton, également connu sous le nom de complexe sportif de L'AS JT, est un stade omnisports tahitien, principalement utilisé pour le football et le tennis, situé dans la ville de Pirae, sur l'île de Tahiti en Polynésie française.

Le stade, inauguré en 1984, sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football de l'Association sportive jeunes tahitiens.

Il porte le nom d'Édouard Layton, premier président de l'histoire du club.

Histoire 

Les travaux du stade débutent en 1975 pour s'achever définitivement en 1984.

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1984
Stade multifonction en France
Stade de football en Polynésie française
Équipement de tennis
Stade portant le nom d'une personnalité sportive